Робърт Майкъл Шийън (; ), роден на 7 януари 1988 г. в Портлийш, Ирландия е ирландски актьор.  Най-известните му роли са като Натан Янг в „Особняци“ и Дарън в „Любов/Омраза“ (Love/Hate). Партнира на Бен Барнс във филма „Да убиеш Боно“. Номиниран е 3 пъти за ирландските телевизионни и филмови награди (IFTA) и веднъж за Британската Академия на филмовото и телевизионно изкуство (BAFTA).

Филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Ирландски актьори и актриси